«Биркебейнеры» () — норвежский историко-приключенческий боевик с элементами драмы режиссёра Нильса Гёупа 2016 года. Премьера состоялась в Лиллехаммере. В Норвегии фильм рассчитан на зрительскую аудиторию: 12+, в США — 17+ (R), в России — 16+.

Сюжет 
1204 год. Гражданская война в Норвегии. Противоборствующие стороны — знатные баглеры, т. е. «посошники», и крестьяне-биркебейнеры, т. е. «берестеники» (ср. рус. «лапотники»). После смерти короля Хокона Сверриссона от него остаётся незаконнорожденный сын младенец Хокон IV. Биркебейнеры признают маленького Хокона своим правителем. Однако католическая церковь имеет свои планы на этот счёт и устраивает охоту за наследником с целью убить его (Римский папа пообещал своим солдатам: «Тот, кто принесёт мне голову этого малыша, будет жить в достатке до конца дней»).

В 1206 году небольшой отряд ополченцев-биркебейнеров сопровождает маленького короля Хокона к королю Инге Бордссону в Тронхейм, где юный наследник будет в безопасности. Опасности преследуют героев на каждом шагу. Благодаря упорству и отваге, биркебейнерам всё же удаётся достигнуть цели. Но смогут ли они защитить короля Хокона от беспощадных противников теперь?..

В ролях

Критика 
Фильм получил хорошие отзывы критиков на Rotten Tomatoes, и в то же время рейтинг ниже среднего среди публики. В то же время фильм имеет много исторических неточностей. К примеру, в фильме показана картошка, тогда как картофель не был известен в средневековой Европе. Многих критиков также смутила яркая анти-католическая окраска фильма.

Премьеры

Примечания

Литература 
 Стурла Тордарсон: Håkon Håkonssons saga. Oslo: Aschehoug, с. 314, 1964 — С. 21.

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Биркебейнеры»  на сайте Filmweb
 «Биркебейнеры» на сайте The-Cinema

Фильмы на норвежском языке
Исторические фильмы Норвегии
Приключенческие фильмы Норвегии
Фильмы-боевики Норвегии
Фильмы-драмы Норвегии
Фильмы, основанные на реальных событиях